Соревнования по ушу проводятся на летних Азиатских играх начиная с Игр 1990 года.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация ушу
 Wushu Federation of Asia (WFA); (Азиатская федерация ушу)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Ушу
Азиатские игры